Цвет из иных миров:
 Цвет из иных миров — рассказ американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанный в марте 1927 года. 
 Цвет из иных миров (фильм) — американский научно-фантастический фильм ужасов, снятый в 2019 году